Stojići est un toponyme qui peut désigner :
Stojići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Stojići, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor.